Suurijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ozero Suuriyarvi, sjö, 
 Suurijärvi (sjö i Finland, Mellersta Finland), 
 Suurijärvi (sjö i Finland, lat 62,47, long 29,12), 
 Suurijärvi (sjö i Finland, Norra Savolax), 
 Suurijärvi (sjö i Finland, Södra Savolax), 
 Suurijärvi (sjö i Finland, lat 61,47, long 28,47), 
 Suurijärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,68, long 27,90), 
 Suurijärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,63, long 27,08), 
 Suurijärvi (sjö i Finland, Päijänne-Tavastland), 

Robotskapade Finlandförgreningar